Díaz (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai a l'oest del departament de Treinta y Tres
 Biografies:
 Alberto Díaz Gutiérrez o Alberto Korda (l'Havana, 1928), fotògraf cubà
 Alirio Díaz (1923) guitarrista veneçolà deixeble d'Andrés Segovia
 Antonio Díaz Jurado (Madrid, 1969), futbolista i entrenador espanyol
 Ayoze Díaz Díaz (La Laguna, 1982), futbolista espanyol en posició de defensa
 Bernal Díaz del Castillo (1492/1493 - 1581), conqueridor espanyol d'Amèrica i cronista de la conquesta de Mèxic
 Cameron Diaz, actriu estatunidenca
 Capitolina Díaz
 Diego Díaz Garrido (Madrid, 1968), futbolista espanyol que jugava de porter
 Daniel Díaz Esculies (Sant Vicenç de Castellet, Bages, 1952) historiador català
 Daniel Díaz Fernández o "Dani Díaz" (Oviedo, 1973), futbolista asturià que jugava de davanter
 Emilio Díaz Moreu Irisarry (Sevilla, 1879 - ?), militar i polític espanyol, fill d'Emilio Díaz-Moreu Quintana
 Eulogio Díaz del Corral (Zarza la Mayor, Extremadura, 1950), pintor, poeta i educador, però mallorquí d'adopció
 Facu Díaz (1993), tuitaire i humorista espanyol d'origen uruguaià 
 Felip Díaz i Sandino (Caldes d'Estrac, Maresme 1891 - Colòmbia, 1960), militar i aviador català
 Fernando Díaz Gilés (Sevilla, 1887 - Barcelona, 1960), músic conegut especialment per les seves sarsueles
 Francisco Díaz Covarrubias (Xalapa, Veracruz, 1833 - París, 1889), enginyer, geògraf, científic i diplomàtic mexicà
 Gerardo Díaz Ferrán (Madrid, 1942), empresari espanyol llicenciat en enginyeria industrial
 Gonzalbo Díaz d'Arenós (? - 1347/1351), cavaller del llinatge valencià dels Arenós, fill de Pero Jordán
 José Díaz Ramos (Sevilla, 1896 - Tiflis, Geòrgia, 1942) polític comunista espanyol
 José Enrique Díaz Chávez (Tupambaé, Cerro Largo, Uruguai, 1932), advocat i polític uruguaià
 José María Díaz y Díaz Villaamil (A Pontenova, província de Lugo, 1898 - Taramundi, 1936), advocat i polític gallec
 Javier Díaz Blanco (Valladolid, 1975), "drag queen", presentador i actor espanyol
 Juan Carlos Díaz Quincoces, "Quincoces II" (26 de gener de 1933, Vitòria), futbolista basc
 Iván Díaz, MC malagueny, membre de Tríada juntament amb Jefe de la M i Ijah
 Iolanda Díaz Gallego (Sarria, 1934), col·laboradora en les diferents activitats relacionades amb l'emigració gallega
 Isabel Díaz de la Lastra Barbadillo (Madrid, 1944), llicenciada en filosofia i lletres; i política espanyola
 Herminio Díaz Zabala (Reocín, 1964), ciclista espanyol professional entre 1986 i 1998
 Honorio Díaz Díaz (Valdesoto, Siero, 1908), polític asturià
 Lope Díaz I d'Haro (? - 1170), fill de Diego López I d'Haro i Dª Almicena, 4t senyor de Biscaia
 Lope Díaz II d'Haro, "Cap Brau" (~1170 - 1236), fill de Diego López II d'Haro i María Manrique
 Lope Díaz III d'Haro (? - Alfaro, 1288), senyor de Biscaia
 Luis Bernardo Díaz Alperi (Oviedo, 1945), polític valencià d'origen asturià
 Manuel Díaz Dieste, alcalde de Sant Feliu de Llobregat entre 1978 i 1979
 Mariano Díaz Díaz (Villarejo de Salvanés, 1939), ciclista espanyol professional
 María Díaz I d'Haro dita "la Bona" (~1270 - 1342), filla de Lope Díaz III d'Haro i desena Senyora de Biscaia
 Maria Díaz de Vivar (1080 - 1105), comtessa consort de Barcelona (1098 -1105), filla de Rodrigo Díaz de Vivar
 Pilar Díaz i Romero (Barcelona, 1967), enginyera i política catalana, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat
 Porfirio Díaz (1830 - 1915), heroi de guerra mexicà, president que governà Mèxic des de 1876 a 1911
 Raúl Díaz Arce (1970, San Miguel, El Salvador), futbolista salvadorenc
 Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar del Cid, 1043 - València, 1099)
 Rómulo Díaz de la Vega (ciutat de Mèxic, 1800 - Puebla de Zaragoza, 1877), militar mexicà conservador i centralista
 Urraca Díaz (? - 1041), infanta de Navarra, comtessa consort de Castella (~959 -970) i duquessa consort de Gascunya
 Ventura Díaz Arrey (Santander, 1937), ciclista espanyol professional entre 1961 i 1976
 Tomás Díaz Magro (Madrid, 1941), dissenyador espanyol
 Ximena Díaz (~1054 - 1115), esposa de Rodrigo Díaz de Vivar "El Cid", senyora de València (1093 - 1102)
 Yolanda Díaz Pérez (Fene, 1971), política gallega, coordinadora general d'Esquerda Unida (EU-IU)